Де Алмейда:

 Де Алмейда, Густаво Салгейро (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник.
 Де Алмейда, Жайме (1920—1953) — бразильский футболист и тренер.
 Де Алмейда, Жуан Аугусто Феррейра (1894—1917) — португальский солдат.